I Campionati del mondo di canottaggio 1995 si sono tenuti a Tampere in Finlandia.

Medagliere

Risultati

Voci correlate 
 Campionati del mondo di canottaggio

Collegamenti esterni 
 

Campionati del mondo di canottaggio
Canottaggio nel 1995
Competizioni sportive a Tampere
Competizioni di canottaggio in Finlandia